Нетеча - гидроним и фамилия. Может означать:

 Нетеча - река в Ярославле.
 Нетеча - река в Харькове.
 Нетеча, Иван Михайлович — советский и украинский хормейстер, педагог.

См. также 
 Нетечь